Juan García
 Juan García Zazueta (1902–1981) olimpiai bronzérmes mexikói lovaspólós
 Juan García García (1926–?) mexikói kosárlabdázó, olimpikon
 Juan García Vergel (1934) spanyol sportlövő, olimpikon
 Juan García Dumois (1945) kubai gátfutó, olimpikon
 Juan García Trevijano (1965) spanyol díjugrató, olimpikon
 Juan García Lorenzana (1977) világbajnok, olimpiai bronzérmes spanyol kézilabdázó

hasonló nevűek
 Juan Manuel García (1951) mexikói vízilabdázó, olimpikon
 Juan Francisco García (1976) spanyol válogatott labdarúgó („Juanfran”)
 Juan Pablo García (1981) mexikói válogatott labdarúgó („Loquito”)

lásd még
 Juan Carlos García (egyértelműsítő lap)